Starchenko (englische Transkription) bzw. Startschenko ist der Nachname von:
Roman Leonidowitsch Startschenko (* 1986), kasachischer Eishockeyspieler
Sergei Stepanowitsch Startschenko, russischer Mathematiker